Алексей Олейник:
  (род. 1994) — украинский фигурист-танцор.
 Олейник, Алексей Алексеевич (род. 1977) — боец смешанного стиля.
 Олейник, Алексей Васильевич (1947—2008) — авиаконструктор.
 Олейник, Алексей Григорьевич (1929—2012) — советский и российский физик, лауреат Ленинской премии.
 Олейник, Алексей Прокофьевич (1914—1977) — советский скульптор, лауреат Сталинской премии.
 Олейник, Алексей Степанович (род. 1977) — украинский футболист.